La Rinconada bezeichnet:

 La Rinconada (Córdoba), Ort in Argentinien
 La Rinconada (San Juan), Ort in Argentinien

 La Rinconada (Cúcuta), Stadtteil Cúcutas in Kolumbien

 La Rinconada (Amatenango de la Frontera), Ort in Chiapas, Mexiko
 La Rinconada (Bella Vista), Ort in Chiapas, Mexiko
 La Rinconada (Michoacán), Ort in Michoacán, Mexiko

 La Rinconada (Peru), höchstgelegene Stadt der Welt, in Peru

 La Rinconada (Sevilla), Stadt in Spanien
 La Rinconada de la Sierra, Gemeinde in der Provinz Salamanca, Spanien

siehe auch:
 Rinconada, Ort in Argentinien
 Rinconada (Larecaja), Ort in der Provinz Larecaja, Bolivien
 Departamento Rinconada, Verwaltungseinheit in Argentinien
 Rinconada de Los Andes, Gemeinde in Chile